El Torneig de Portugal 2013, oficialment conegut com a Portugal Open 2013, és una competició tennística disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí i als International Tournaments de la WTA femenina. La 24a edició d'aquest torneig es va celebrar entre el 27 d'abril i el 5 de maig de 2013 al Estádio Nacional d'Oeiras, prop d'Estoril, Portugal. En aquesta edició es va canviar el nom d'Estoril Open a Portugal Open per tal de potenciar la marca Portugal en l'organització d'esdeveniments internacionals.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013